Dehgolān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dehgolān (kommunhuvudort i Iran), Kurdistan, 
 Shahrestān-e Dehgolān, kommun, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar